Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Gabriel Silberstein 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Karim Alami (primo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)

 Óscar Ortiz (primo turno)
 Assente
 Frédéric Vitoux (quarti di finale)
 Sergio Cortés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1995